Джулиа́нн Бюше́р (; 4 февраля 1965, Кливленд, Огайо, США) — американская актриса, кукловод, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певица и макетчик.

Биография 
Джулианн Бюшер родилась 4 февраля 1965 года в Кливленде (штат Огайо, США) в семье немецкого происхождения. В 1989 году она окончила Университет Де Поля, получив степень бакалавра по актёрскому мастерству.

Как актриса озвучивания, она известна по многим ролям, включая Анко Митараши в «Наруто». Бюшер также кукольник Джима Хенсона, озвучивала мопсов с Си Ло Грин на премии «Грэмми-2011» и того же самого персонажа в импровизационном взрослом кукольном представлении «Puppet Up!». Она также работала для «Улицы Сезам» и «Маппетов». В 1999 году Бюшер сняла комичный короткометражный фильм «Реставрация Венеры», основанный на её собственном опыте борьбы с раком молочной железы. В 2002 году она участвовала в разработке «визитки» Бербанка для Парада роз. Всего она сыграла и озвучила более двух сотен персонажей. Лауреат Дневной премии «Эмми» и премии «Freaky Film Festival».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Кукловоды «Улицы Сезам»
Киноактрисы США